Бельцов — русская фамилия.

Известные носители:

 Бельцов, Александр Семёнович (1853—1888) — российский врач и писатель.
 Бельцов, Георгий Иванович (род. 1920) — украинский художник, мастер пейзажной и портретной живописи. 
 Бельцов, Иван Васильевич  (1897—1953) — советский военачальник, генерал-майор артиллерии.

 Бельцова, Александра Митрофановна (1892—1981) — латвийский и советский художник.